Annapurna může být:

 Annapurna – hora v Himálaji
 Annapurna Dakšin – hora v Himálaji
 Annapurna II – hora v Himálaji
 Annapurna III – hora v Himálaji
 Annapurna IV – hora v Himálaji
 Annapurna Pictures – filmové studio
 Annapurna Devi (1927–2018) – indická hudebnice